Corydon, llibre d'André Gide
 Corydon (gènere), gènere d'aus monotípic de la família dels eurilaimids   
 Corydon (Indiana), poble a l'estat d'Indiana (EUA)
 Corydon (Iowa), població a l'estat d'Iowa (EUA)
 Corydon (Kentucky), població a l'estat de Kentucky (EUA)